Asta steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Astrid, siehe Astrid #Namensträgerinnen
 (1041) Asta, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Asta (Unternehmen), österreichisches Industrieunternehmen
 Asta, ein Filmhund aus den 1930er-Jahren, siehe Skippy (Hund)

Asta ist der Familienname folgender Personen:
 Antonino Asta (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Eberhard Dall’Asta (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Salvatore Asta (1915–2004), italienischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Simon Asta (* 2001), deutscher Fußballspieler

ASTA steht als Abkürzung für:
 American Sail Training Association, siehe Sail Training Association #ASTA
 American Spice Trade Association
 Ausschuss für Arbeitsstätten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 Automatisiertes Staatsanwaltschaftliches Auskunftssystem der Berliner Justiz

AStA steht für:
 Allgemeiner Studierendenausschuss
 Allgemeines Statistisches Archiv

Siehe auch:
 Astah
 ASDA

Abkürzung